Sharma est un patronyme qui peut faire référence à :

 Anushka Sharma (1988-), mannequin et une actrice indienne de Bollywood.
 Anthony Sharma (1937-2015), évêque, vicaire apostolique au Népal.
 Chris Sharma (1981-), grimpeur professionnel américain.
 Harish Sharma (1932-), homme politique fidjien.
 Janardan Sharma (1963-), homme politique népalais.
 Karishma Sharma (1993-), actrice indienne.
 Khadga Prasad Sharma Oli (1952-), premier ministre du Népal depuis 2018.
 Kamalesh Sharma (1941-), diplomate indien.
 Kim Sharma (1980-), actrice indienne de Bollywood.
 Konkona Sen Sharma (1979-), actrice indienne.
 Mahesh Sharma (1959-), homme politique indien.
 Neha Sharma (1987-), actrice indienne.
 Nilakanta Sharma (1995-), joueur indien de hockey sur gazon.
 Paul Sharma ou Phaldut Sharma (1961-), acteur et danseur britannique.
 Priya Sharma (1971-), autrice britannique.
 Rakesh Sharma (1949-), premier cosmonaute indien.
 Rekha Sharma (1970-), actrice canadienne.
 Shankar Dayal Sharma (1918-1999),  Président de l'Inde.
 Shivkumar Sharma (1938-2022), virtuose du santoor indien.
 Suraj Sharma (1993-), acteur indien.
 Swarn Lata Sharma (1952-), universitaire indienne en sciences politiques.
 Vivek Sharma, réalisateur et scénariste indien. 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme indien